Manuel de la Concha puede referirse a:
Manuel Gutiérrez de la Concha e Irigoyen, Marqués del Duero.
Manuel de la Concha (Coronel), militar español en la captura de José María Morelos.